Roots ("radici" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Radici (Roots: The Saga of an American Family) – romanzo di Alex Haley del 1976

Musica 
 Roots reggae – sottogenere del reggae
 Roots rock – sottogenere del rock
 The Roots – gruppo musicale statunitense
 Roots – album dei The Everly Brothers del 1968
 Roots – album di Curtis Mayfield del 1971
 Roots – album di Slide Hampton del 1985
 Roots – album dei Sepultura del 1996
 Roots – album di Gregg Rolie del 2001
 Roots – album dei Gipsy Kings del 2004
 Roots – singolo degli Show of Hands del 2007
 Roots - The Best of Show of Hands – album degli Show of Hands del 2007
 R.O.O.T.S. – album di Flo Rida del 2009
 Roots – album di Johnny Winter del 2011
 Roots – singolo degli Imagine Dragons del 2015
 Roots – singolo degli In This Moment del 2017

Tecnologia 
 Roots – pompa da vuoto

Televisione 
 Radici (Roots) – miniserie televisiva del 1977
 Radici (Roots) – miniserie televisiva del 2016

Pagine correlate 
 Root